Полные тёзки по имени «Ива́н Фёдорович Токмако́в»:
 Токмаков, Иван Фёдорович (меценат) (1838—1908) — крупный предприниматель и меценат. ,  
 Токмаков, Иван Фёдорович (историк) (1856—1922) — писатель-археограф, краевед, автор множества публикаций по истории городов, сёл и церквей России, библиограф.

См. также 
 Токмаков